Adamiwka (rejon derażniański) – wieś na Ukrainie, w rejonie derażniańskim obwodu chmielnickiego
 Adamiwka (rejon kamieniecki) – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim